Открытый чемпионат Софии по теннису — 1-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в столице Болгарии городе София, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 1 по 7 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Роберто Баутиста Агут (21-й в мире на тот момент). Испанец на правах фаворита смог стать первым победителем местного турнира. В решающем матче он переиграл второго номера посева Виктора Троицки. В основной сетке сыграл один представитель России — Евгений Донской, проигравший в первом же раунде.

В парном турнире победу одержала третья сеяная пара Уэсли Колхоф и Матве Мидделкоп.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роберто Баутиста Агут обыграл  Виктора Троицки со счётом 6-3, 6-4.
 Баутиста Агут выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Троицки сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Роберто Баутиста Агут
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=2
| RD1-team02= Виктор Троицки
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Уэсли Колхоф /  Матве Мидделкоп''' обыграли  Филиппа Освальда /  Адиля Шамасдина со счётом 5-7, 7-6(9), [10-6].
 Колхоф и Мидделкоп выиграли дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Софии по теннису

 Мировой тур ATP 2016
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Болгария
Теннис
Февраль 2016 года
2016